Palmitalense – abitanti di Palmital (Paraná)
Palmitalense – abitanti di Palmital (San Paolo)